Eric Anthony Douglas (Los Angeles,  – Nova Iorque, ) foi um ator e comediante americano. Ele é filho do ator Kirk Douglas e meio-irmão do também ator Michael Douglas.

Morte
Em 6 de julho de 2004, aos 46 anos de idade, uma camareira encontrou Douglas morto em seu apartamento em Manhattan. Sua morte foi causada por "intoxicação aguda" dos efeitos combinados de álcool, tranquilizantes e analgésicos. Encontra-se sepultado no Westwood Village Memorial Park Cemetery, Los Angeles, Califórnia nos Estados Unidos.

Árvore genealógica

Atores dos Estados Unidos
Sepultados no Westwood Village Memorial Park Cemetery
Naturais de Los Angeles
Mortes por uso de drogas